Angelika Neuner (1969 - ), lugeuse autrichienne.
 Doris Neuner (1971 - ), lugeuse autrichienne.
 Karl Neuner (1902 - 1949), skieur allemand.
 Martin Neuner (1900 - 1944), skieur allemand
 Magdalena «Lena» Neuner (1987 - ), biathlète allemande.
Reinhard Neuner (1969 -), biathlète autrichien.

Homonymie de patronyme germanique